Louis Girod peut désigner :
 Joseph-Louis-Thomas Girod (1799-1866), magistrat savoyard, puis français, représentant du duché de Savoie au Parlement sarde ;
 Louis Girod de Montfalcon (1813-1880), baron, magistrat, représentant du duché de Savoie au Parlement sarde ;
 Louis Girod (1856-1922), député de Seine-et-Marne de 1902 à 1906.

Voir aussi